La Eredivisie 1969/70 fue la 14.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. Ajax ganó su sexta Eredivisie y su decimocuarto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

[1] Feijenoord clasifica como campeón defensor.

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1969
Fútbol en 1970